Хабль — железнодорожная станция (пассажирская и грузовая) Северо-Кавказской железной дороги в Северском районе Краснодарского края.

Описание 
Находится на территории поселка Спутник, вдоль железнодорожных путей станции к северу от них идет улица «Станция Хабль» этого поселка. Вблизи станции находятся посёлок Октябрьский и посёлок Черноморский.

Рядом со станцией расположена промышленная зона, на которой находится большое количество предприятий: Завод ЖБИ-8, филиал ООО «РН-Сервис-Склад», Завод ООО «СМиК» (Строительные материалы и конструкции), ОАО «Краснодарнефтегаз-стройматериалы» и др. В 900 метрах к югу от станции проходит автомобильная дорога Краснодар-Новороссийск.

История 
В годы Великой Отечественной войны станция была оккупирована немцами и освобождена 20 февраля 1943 года 16-й отдельной стрелковой бригадой.

Деятельность 
На станции останавливаются электропоезда Краснодар—Новороссийск и Новороссийск—Краснодар.

Билеты на станции не продаются.

Пассажирские поезда дальнего следования не останавливаются.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции Хабль
 Железнодорожная станция Хабль
 Железнодорожная станция Хабль

Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги